Szwajcaria:
 Liestal – okręg (Bezirk) w kantonie Bazylea-Okręg
 Liestal – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Liestal
 Liestal – stacja kolejowa w Liestal